Pojem jmenovitá hodnota má několik významů:

 nominální hodnota peněz nebo cenného papíru, v ekonomii
 štítková hodnota stroje – jmenovité hodnoty technických veličin předepsané výrobcem na výrobním štítku; pracovní hodnoty pro zachování účinnosti, životnosti a bezpečnosti stroje